Schmalau bezeichnet:

 Schmalau (Nürnberg), Stadtteil von Nürnberg
 Schmalau (Eller), rechter Zufluss der Eller